William Wallace kan syfta på:

 William Wallace (ca 1270–1305), skotsk nationalhjälte och regent.
 William Wallace (roddare) (1901–1967), kanadensisk roddare.
 William A. Wallace (1827–1896), amerikansk politiker.
 William Vincent Wallace (1812–1865), irländsk kompositör.